«Иден Парк» () — крупнейший стадион Новой Зеландии. Арена расположена в Окленде, наибольшем городе страны по численности населения. Объект находится в 3 километрах к юго-западу от центрального бизнес-района города.

Стадион обладает богатой спортивной и общественной историей. Высокий статус международных мероприятий, проводимых на «Иден Парк», делает арену совершенно уникальным объектом. Зимой «Парк» принимает по большей части регбийные состязания, в то время как летом стадион используется для игры в крикет. В последнее время на оклендской арене также проводятся матчи по футболу и регбилиг. Для успешного выполнения всех возлагаемых на арену функций была установлена съёмная крикетная площадка.

В 2011 году арена приняла несколько матчей группового этапа, два четвертьфинала, оба полуфинала, утешительный финал и финал чемпионата мира по регби. Кроме того, стадион принял решающий матч чемпионата 1987 года, что сделало «Иден Парк» первой ареной, на которой прошли два финала мирового первенства.

На стадионе прошли матчи чемпионата мира по крикету 2015 года, который Новая Зеландия проведёт совместно с Австралией.

Чемпионат мира по регби 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница арены

Регбийные стадионы
Стадионы Новой Зеландии
Стадионы Окленда (Новая Зеландия)
Стадионы Супер Регби
Футбольные стадионы